Рэйчел Мадори (, р. 8 марта 1993 года, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась в Бруклине, Нью-Йорк, в марте 1993 года. Является средней из трёх дочерей, имеет латиноамериканские и индейские корни. В 18 лет начала работать официанткой и бариста в различных барах и караоке Бруклина.

Дебютировала в качестве порноактрисы в августе 2014 года, в возрасте 21 года. Работала с такими студиями, как Pure Play Media, Evil Angel, Digital Sin, Brazzers, Wicked Pictures, Girlfriends Films, Elegant Angel, Mofos, Kink, New Sensations, Zero Tolerance, Mile High и другими.

Страдает от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которое было диагностировано в середине 2015 года. Два раза пыталась покончить с собой.

Ушла в отставку в начале 2017 года, снявшись в общей сложности в 102 фильмах.

Избранная фильмография 
 A Lesbian Romance 3,
 Asshole Therapy,
 Dominance and Submission,
 Fucking Her Best Friend 2,
 Gotcha Girls,
 Lesbian Fanatic,
 Oil and Anal 2,
 Prison Lesbians 4,
 Red Viper,
 Sex Symbols 2,
 Taking Control,
 What’s Next?.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США